Johann Sutermeister ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Sutermeister (1733–1802), Schweizer Glockengiesser und Ratsherr
 Johann Heinrich Sutermeister (Zinngiesser) († 1804), Schweizer Zinngießer
 Johann Konrad Sutermeister (1722–1771), Schweizer Glockengiesser und Ratsherr
 Johann Rudolf Sutermeister (1819–1892), Schweizer Maler, Kupferstecher und Glaser